Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1956 года.

Уругвай

Чили

Аргентина

Бразилия

Парагвай

Перу 

1956